Da, draga () je televizijska sitkom (situaciona komedija) američke televizijske mreže CBS koja je emitovana od 2. oktobra 2000. do 15. februara 2006. U glavnim ulogama su: Entoni Klark (Anthony Clark), Džin Luiza Keli (Jean Louisa Kelly), Majk O'Mali (Mike O'Malley) i Lajza Snajder (Liza Snyder). U SAD su seriju emitovale i mreže TBS, Nik i Najt i CMT, a u Kanadi Joytv.

Radnja i likovi 

Greg Vorner (Klark) je izvršni filmski urednik, a Kim Vorner (Keli) je majka kod kuće Semiju, i, kasnije, Emili. Ona je domaćica. Kimina sestra, Kristin Hjuz (Snajder) i Kristinin muž Džim Hjuz (O'Mali), zajedno sa svoja dva sina, Dominikom (Džoel Homan) i Loganom (Brendon Berg) žive u gostinjskoj kući Vornerovih.

Veći deo humora u seriji dolazi iz činjenice da su sva četiri odrasla lika uglavnom akcionarskog karaktera. Greg je stereotipni "dobar momak", neprestano pod papučom njegove razdražljive, ali dobre žene. Oba kontrasta su u radničkoj klasi, sa manje uzdržanim Džimijem, koji govori da je Greg klipan, a Kristin, Džimijeva žena je malo grublja od Kim.

Glumci i uloge

Entoni Klark (Anthony Clark)-Greg Vorner (Greg Warner)
Majk O'Mali (Mike O'Malley)-Džimi Hjuz (Jimmy Hughes)
Lajza Snajder (Liza Snyder)-Kristin Hjuz (Christine Hughes)
Džin Luiza Keli (Jean Louisa Kelly)-Kimberli "Kim" Vorner (Kimberly "Kim" Warner)

Spisak epizoda

1. sezona (2000-2001)

2. sezona (2001-2002)

3. sezona (2002-2003)

4. sezona (2003-2004)

5. sezona (2005)

6. sezona (2005-2006)

Spoljašnje veze 
 

Америчке комедије ситуације
Америчке серије које су се почеле приказивати 2000.
Америчке серије које су се престале приказивати 2006.
Оригинални програм мреже American Broadcasting Company
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије CBS Studios-а
Телевизијске серије 20th Television-а